Calic ist der Familienname folgender Personen:

 Edouard Calic (1910–2003), jugoslawisch-deutscher Journalist, Publizist und Historiker.
 Marie-Janine Calic (* 1962), Historikerin und Professorin für Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Universität München.